Вёртерберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Гюссинг.  . Официальный код  —  10419.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрвин Штипзитс (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда